Nazwa geograficzna
 Tatsuta – rzeka w prefekturze Nara
 Tatsuta Jinja  (龍田神社) – sanktuarium shintō w prefekturze Nara
 Nazwa japońskich jednostek pływających
 Tatsuta – kanonierka torpedowa (krążownik nieopancerzony) z 1894 roku
 Tatsuta – lekki krążownik z 1918 roku
 Tatsuta Maru – transatlantyk

Strony ujednoznaczniające